Хамад:
 Хамад, Андан (род. 1961) — иракский футболист и тренер.
 Хамад, Джилоан (род. 1990) — шведский футболист.
 Хамад, Тадж — генеральный секретарь Всемирной ассоциации неправительственных организаций.
 Хамад аль-Иса (род. 1972) — кувейтский футболист.
 Хамад аль-Мунташари (род. 1982) — саудовский футболист.
 Хамад бин Джабер Аль Тани (род. 1959) — премьер-министр и министр иностранных дел Катара.
 Хамад бин Мухаммад аш-Шарки (род. 1948) — эмир Эль-Фуджайры и член Высшего союзного совета ОАЭ.
 Хамад бин Халифа Аль Тани (род. 1952) — эмир Катара.
 Хамад ибн Иса Аль Халифа (ок. 1872—1942) — 9-й хаким Бахрейна.
 Хамад ибн Тувайни (1857—1896) — султан Занзибара (1893—1896).
 Хамад — аэропорт в Катаре.